I Kennedy (in gaelico irlandese Ó Cinnéide) sono un'importante dinastia statunitense, di origine irlandese, provenienti da New Ross, nella contea di Wexford, attivi principalmente dal punto di vista politico.

Storia

Prima generazione 
Il capostipite della famiglia fu Ken Kennedy (1858–1929) il quale sposò Mary Augusta Hickey. Patrick Kennedy fu un politico del Partito Democratico.

Seconda generazione 
Nel 1914, il loro figlio primogenito, Joseph P. Kennedy Sr. (1888–1969), sposò Rose Fitzgerald (1890–1995), figlia del sindaco di Boston, John Fitzgerald. Joseph Sr. fu ambasciatore degli Stati Uniti in Regno Unito per un breve periodo a cavallo dello scoppio della seconda guerra mondiale, fra il 1938 e il 1940.

Terza generazione 

Rose e Joseph Sr. ebbero nove figli:
 Joseph P. Kennedy Jr. (1915–1944): Morì scapolo e senza figli nella seconda guerra mondiale mentre volava su un bombardiere in una missione aerea in Inghilterra.
 John Fitzgerald Kennedy (1917–1963): Deputato, poi senatore e 35º Presidente degli Stati Uniti d'America. Sposò Jacqueline Lee Bouvier (1929–1994), dalla quale ebbe quattro figli. Fu assassinato durante una visita ufficiale a Dallas, in Texas.
 Rosemary Kennedy (1918–2005): Incapace di intendere e di volere dopo una lobotomia, ha trascorso quasi tutta la vita in una casa di cura in Wisconsin, fino alla morte. Nubile e senza figli.
 Kathleen Agnes Kennedy (1920–1948): Conosciuta come Kick, ha sposato l'anglicano William John Robert Cavendish (1917–1944), marchese di Hartington, figlio ed erede del duca del Devonshire, nonostante la strenua opposizione della madre. Dopo la morte del marito, avvenuta appena dopo quattro mesi dal matrimonio nel corso della seconda guerra mondiale, morì anche lei, in un incidente aereo in Francia. La coppia non ha avuto figli.
 Eunice Mary Kennedy (1921–2009): Ha sposato Sargent Shriver (1915–2011), candidato alla vicepresidenza nel 1972, da cui ha avuto cinque figli.
 Patricia Kennedy (1924–2006): Ha sposato l'attore del Rat Pack Peter Lawford (1923–1984) dal quale ha avuto quattro figli. La coppia divorziò nel 1966.
 Bob Kennedy (Robert Francis Kennedy, 1925–1968): Fu Ministro della Giustizia durante l'amministrazione del fratello John F., fu poi senatore dello Stato di New York. Fu assassinato mentre era in campagna elettorale per le elezioni presidenziali del 1968. Sposò Ethel S. Skakel (1928) dalla quale ebbe 11 figli, divenuta la matriarca della famiglia.
 Jean Ann Kennedy (1928–2020): Ha sposato Stephen Edward Smith (1927–1990). Ha avuto due figlie biologiche e due adottive. È stata ambasciatrice degli Stati Uniti in Irlanda.
 Ted Kennedy (Edward Moore Kennedy, 1932–2009): Conosciuto come "Teddy" o "Ted", è stato senatore del Massachusetts dal 1962 fino alla morte. È stato sposato due volte e ha avuto tre figli dal primo matrimonio con Virginia Joan Bennet (1937).

Presunta maledizione 
La serie di omicidi, incidenti ed altre disgrazie occorse alla famiglia Kennedy nel giro di pochi decenni, ha portato, specialmente in America, alla credenza popolare che vede i Kennedy soggetti ad una maledizione, detta "maledizione dei Kennedy".

Tavole genealogiche

Ramo principale

Ramo JFK

Ramo Bob Kennedy

Kathleen

Joseph Patrick II

Robert Francis Jr.

Courtney

Michael LeMoyne

Mary Kerry

Christopher George

Matthew Maxwell Taylor

Douglas Harriman

Rory Elizabeth Katherine

Ramo Ted Kennedy

Quadro d'insieme

Influenza nei media
La famiglia Kennedy ha ispirato Mark Winegardner per la creazione della famiglia Shea, citata nei romanzi Il ritorno del padrino e La vendetta del padrino, che proseguono le vicende dei Corleone.

Note

Voci correlate 
 Kennedy (cognome)
 O'Kennedy

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Famiglia Kennedy
Irlando-americani